Ингълс може да се отнася за:
 Джон Ингълс (р. 1966), шотландски футболист
 Чарлз Ингълс (1875-1952), английски инженер